Ackerly může být:

 Ackerly (Texas) – město v Texasu
 Charles Ackerly (1898–1982) – americký wrestler
 David Ackerly (* 1960) – hráč australského fotbalu